Daux est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 
Daux est un nom de famille français notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Auguste Daux (mort en 1881), archéologue et explorateur français ;
 Charles-Edmond Daux (1850–1937), peintre français ;
 Georges Daux (1899–1988), archéologue français ;
 Henriette Daux (1866–1953), artiste peintre, pastelliste et une auteure française ;
  (fl. 1585–1589), homme politique suisse ;
  (1931–2009), avocat et directeur sportif brésilien.

Toponymes 
 Daux, commune française du département de la Haute-Garonne, en région Occitanie.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France